Le qualificazioni del singolare femminile del Zavarovalnica Sava Portorož 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione svolte dall'11 al 12 settembre 2022. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Harriet Dart (ultimo turno, lucky loser)
  Elena-Gabriela Ruse (qualificata)
  Ana Konjuh (ultimo turno, ritirata)
  Cristina Bucșa (qualificata)
  Tamara Korpatsch (ritirata)
  Jodie Burrage (qualificata)

  Anastasija Zacharova (qualificata) 
  Nigina Abduraimova (primo turno) 
  Tara Würth (qualificata) 
  Natalija Stevanović (primo turno) 
  Anna-Lena Friedsam (qualificata) 
  Stefanie Vögele (ultimo turno)

Qualificate 

  Anna-Lena Friedsam
  Elena-Gabriela Ruse
  Anastasija Zacharova

  Cristina Bucșa
  Tara Würth
  Jodie Burrage

Lucky loser 

  Harriet Dart

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Zavarovalnica Sava Portorož 2022